Rebaque je nekdanje mehiško moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Najboljša uvrstitev moštva je šesto mesto edinega dirkača Hectorja Rebaqueja na Veliki nagradi Nemčije v sezoni 1978.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1978
Športna moštva, razpuščena leta 1979